Суперкубок Ірану з футболу 2022  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 листопада 2022 року між чемпіоном Ірану клубом Естеґлал та володарем кубка Ірану клубом Нассаджі Мазандаран.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2022
Іран
Листопад 2022
2022 в іранському спорті